Gustavo II Adolfo di Svezia  – re di Svezia dal 1611 al 1632
 Gustavo IV Adolfo di Svezia  – re di Svezia dal 1792 al 1809
 Gustavo VI Adolfo di Svezia  – re di Svezia dal 1950 al 1973